«Человек на ринге» () — фильм режиссёра Дэмьена Ли.

Сюжет 
Фильм про боксёра Ру Маркуса, участвующего в кулачных гладиаторских поединках. Соревнования проводятся за высоким проволочным заграждением. Ру уже много раз был покалечен на этих битвах, несколько раз обещал больше не принимать участие в соревнованиях, но он всё равно возвращается.

В ролях 
 Вернон Уэллс — Ру Маркус
 Уильям Сандерсон — Каспер
 Майкл Коупмэн — Наполеон
 Франко Коломбо — Бэтти
 Соня Белливо — Чарли
 Фрэнк Мур — Тэнни
  — Рейзор
 Пит Демпстер — Кэннон
 Дэнни Бёрнс — Гус
 Джордж Чувало — Макс
 Зак Нилс — Дэнни Фокс
 Лоуренс Кинг-Филлипс — Толл Тим
 Дэйв Шэлер — Пэтч
 Джейсон Харрис — рефери
 Брайан Грант — рефери
 Дуранго Кой — охранник
  — Сирил
 Пол Гордон — бизнесмен
 Роберт О’Ри — Ральф
 Ким Коутс — мистер Риган
 Дженни Дин — секретарь
 Стив Муссо — полицейский
 Брайан Морган — Уорден
 Донни Петерсон — заключённый
 Мэри Этель Фелан — женщина
 Лолита Давидович — фанатка
 Джон Ди — старый боец
 Дэдди Рэй — старый боец
 Стивен Грэм
 Андре Майерс
 Текс Кониг — вышибала
 Дэмьен Ли — Салли
 Тимоти Бёрд
 Джейсон Логан — рефери
 Яп Брукер — бандит

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Дэмьен Ли
 Продюсеры: Дэмьен Ли и Дэвид Митчел
 Исполнительный продюсер: Стив Ипполито

Ссылки 
 
  

Фильмы-боевики Канады
Фильмы о боксе